Проект Кешер в Україні («Всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер») – некомерційна,громадська організація, яка займається підтримкою активних жінок, представниць єврейських громад України, просуванням їх прав та можливостей. Проект Кешер в Україні є частиною Міжнародної організації «Project Kesher», що має представництво у п'яти країнах світу (Україна, Білорусь, Росія, Грузія, Молдова).

Історія організації 

Ідея створення організації належить американській соціальній працівниці, психологині, активістці Селлі Грач.

У 1988 році Селлі Грач разом зі своїм чоловіком Аланом Грач, професором права Чиказького університету, стали одними з організаторів Радянсько-Американського маршу миру. Під час маршу вони зустрілися із євреями, які проживали на території Радянського Союзу та які висловили бажання відновити єврейські громади у своїх містах.

Під час Маршу відбулося знайомство Селлі Грач з вчителькою англійської мови Світланою Якименко. Разом вони прийняли рішення про створення міжнародної єврейської жіночої організації.

У 1994 році у Києві вони організували першу Конференцію єврейських жінок. Під час даної події відбулася зустріч більш ніж 200 жінок з країн колишнього Радянського Союзу з американськими єврейками. Офіційна історія Проекту Кешер в Україні бере свій початок саме з проведення Конференції.

Після повернення до своїх країн і міст, учасниці Конференції почали створювати жіночі групи в новостворених єврейських громадах. У багатьох випадках жіноча група безпосередньо ініціювала створення єврейської громади.

Офіційно організацію в Україні було зареєстровано 26 липня 2010 року. Першою головою Проекту Кешер стала Олена Кальницька, з березня 2020 року організацію очолює Влада Недак.

Місія та цінності 
«Кешер» в перекладі з івриту означає «єдність». Місія Проекту Кешер – створення та розширення глобальної мережі жінок-лідерок, які пронизані єврейськими цінностям та працюють над покращенням якості свого життя і всього суспільства.

Проект Кешер в Україні керується у своїй діяльності принципами фемінізму та плюралізму, а також певними єврейськими цінностями, зокрема:

 Тікун Олам – покращення світу під силу кожній людині.
 Даркей Шалом – миролюбність, запобігання конфліктам, гармонія.
 Духовність, Тора і Галаха – вивчення Тори, єврейських тестів, повага до єврейського закону.
 Клаль, Еретц Ісраель – зв’язок із землею Ізраїлю та єдність єврейських громад в усьому світі.
 Ор Легоім – світло для інших народів.
 Агава – любов, благодійність, допомога, турбота.

Напрями роботи 
Команда Проекту Кешер в Україні об’єднує активних жінок та дівчат, які на основі єврейських цінностей, вдосконалюють суспільство та світ. Робота організації відбувається за кількома ключовими напрямами:

 Єврейська освіта;
 Жіноче лідерство;
 Гендерна рівність;
 Міжнаціональний діалог;
 Жіноче здоров'я.

Діяльність 
Протягом усіх років своєї діяльності Проект Кешер України співпрацює з міжнародними та всеукраїнськими організаціями, місцевими органами влади у різних регіонах України, лідерками думок. Організація реалізує як і проєкти на єврейську тематику, так і на гендерні, феміністичні теми. Деякі ключові досягнення:

Єврейська освіта. З 1995 року Проект Кешер проводить глобальні жіночі седери. У ранні роки жінки з різних країн світу зв'язувалися телефоном, часто разом співали. Згодом жінки почали збиратися особисто або онлайн. 

Організацією було передано до України 11 Сувоїв Тори. Це дало можливість об’єднати єврейські громади на місцях, відродити їх єдність та вірність традиціями. Важливим досягнення є те, що доступ до Сувоїв Тори також отримали жінки. 

Жіноче лідерство. Проект Кешер розробив власну навчальну програму для жінок-лідерок. Під час навчання розглядаються єврейські першоджерела та цінності юдаїзму для соціально-активної діяльності як в єврейській громаді, так і в цілому суспільстві.
Проект Кешер організовує різні види заходів для жінок різних поколінь, щоб сприяти укріпленню сімейних зв'язків та залучити батьків і дітей до активного життя у громаді (в межах проєкту «ЛаДор ВаДор: сила поколінь»). 

Гендерна рівність. Задля розширення економічних прав і можливостей жінок, Проектом Кешер у співпраці з організацією «World ORT» створено мережу безкоштовних навчальних комп'ютерних центрів. В Україні було відкрито 5 центрів: у Кривому Розі, Черкасах, Хмельницькому, Луцьку та Вінниці.

4 червня 2020 підтримано ініціативу міжнародної організації Every Woman Treaty. Проект Кешер закликав долучатися до участі у Віртуальному марші для підтримки жінок та проти домашнього насильства «Червоні черевики» (#RedShoes). Історія маршу бере свій початок з проєкту мексиканської художниці Еліни Шові «Червоне взуття», яка прагнула продемонструвати цією інсталяцією кров, пролиту у результаті фемініцидів та насильства.

У 2021 році було випущено феміністичний музичний кліп на пісню «Miriam's Song» американської співачки Деббі Фрідман за участі жінок Проекту Кешер з різних країн світу.

Жіноче здоров'я. У 2018-2021 роках спільно з Громадським радіо було випущено серію подкастів «Правда про жіноче здоров'я». В межах проєкту розвінчуються стереотипи щодо жіночого тіла, менструацій, гормональних змінів, сексуальних стосунків, післяпологової депресії.

У 2020 році, у якості реагування на пандемію, організаціф спільно з Громадським радіо випустила серію подкастів «Жіноча сторона карантину».

На постійній основі організації проводить заходи проти раку молочної залози. Зокрема, інформаційно-профілактичні заходи, тренінги, зустрічі із лікарями, Дні здоров'я для популяризації профілактичних дій щодо ранньої діагностики раку грудей та формування проактивного відношення жінок до свого здоров’я. Акції відбуваються по всій Україні . Наприклад, в Одесі організація провела арт-марафон «Окрилені рожевою стрічкою», а за його результатами було проведено виставку.

Проект Кешер допомагає молодим мамам (які мають дітей до 1 року) адаптуватися до нової соціальної ролі матері та запобігти післяпологовій депресії. Для цього у проєкті навчають досвідчених ментор-мам, які здійснюють щотижневі візити до молодих мам та допомагають їм з малюками. Діяльність проєкт розпочалася у м. Дніпро, проте згодом поширилась і на всі регіони України.

Примітки 

Громадські організації України
Феміністичні організації
Єврейська діаспора України
Жіноче здоров'я
Лідерство